Wisoka polana – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Wisoka polana – wieś w Bułgarii, w obwodzie Szumen